Пётр Самсонович Коссо́вич (; ) — русский учёный-, почвовед, физиолог растений, профессор.

Биография 

Родился  года в Горках Могилёвской губернии (ныне — Могилёвская область, Беларусь); по другим сведениям он родился в селе Усадище Краснинского уезда Смоленской губернии. Его отец, Самсон Семёнович Коссович — дворянин Черниговской губернии, был агрономом и занимал должность директора Московской земледельческой школы, а мать, Анна Александровна, приходилась сестрой учёному-агроному И. А. Стебуту.

В 1887 году окончил физико-математический факультет Московского университета и в том же году поступил в Петровскую земледельческую и лесную академию, которую успешно окончил в 1889 году. Во время учёбы в Московском университете Пётр Коссович был удостоен золотой медали за работу об усвоении азота бобовыми растениями; дипломную работу «Нафтеновые кислоты» он написал под руководством В. В. Марковникова. Был оставлен стипендиатом на 3 года при кафедре земледелия Петровской академии. Его учителями были И. А. Стебут и К. А. Тимирязев. Преподавал в московской гимназии и училище (1887), а также в Московском сельскохозяйственном институте (1890).

С 1891 года П. С. Коссович — приват-доцент Московского университета, где читал курс агрономической химии (с 1892). Для ознакомления с зарубежным опытом был командирован в 1892 году в Германию, Голландию, Бельгию и Францию; во Франции занимался в институте Пастера; в Германии — у Р. Коха.

С 1894 года до конца жизни работал в Санкт-Петербургском лесном институте: сначала — приват-доцент; с 1902 года — профессор кафедры почвообразования и земледелия. В 1905—1907 и 1909—1911 годах П. С. Коссович был директором Лесного института. Он был первым выборным директором института. Оба раза он оставлял должность, не соглашаясь с реакционной политикой государства.

При Лесном институте в 1895 году он организовал и возглавил Бюро по земледелию и почвоведению научного комитета Министерства земледелия, на основе которого был впоследствии создан Государственный институт опытной агрономии. В 1897 году он организовал сельскохозяйственную химическую лабораторию с вегетационным павильоном, для изучения агрохимических свойств почв Российской империи.

В 1900 году основал «Журнал опытной агрономии», который издавался до 1931 года; был его редактором которого до 1910 года. Им также были издавались «Труды сельскохозяйственной химической лаборатории» (8 выпусков) и «Сообщения бюро по земледелию и почвоведению».

Напечатал книги: «Основы учения о почве» (СПб., 1911), «Краткий курс общего почвоведения», (СПб., 1916).

Был членом Совета Императорского Вольного экономического общества и членом Учебного комитета Министерства народного просвещения. С 14 апреля 1913 года — действительный статский советник.

Скончался Пётр Коссович  года в Петрограде. Похоронен, согласно завещанию, в своем родовом имении Сестрино в в Смоленской губернии.

Семья 
 Сестра — Александра, в замужестве Алфёрова (1868? — 1919) — основательница и бессменная начальница частной гимназии для девочек в Москве. Расстреляна вместе с мужем по делу «Национального центра».
 Сестра — Варвара (1865 — после 1916), окулист
 Брат — Дмитрий Коссович
 Брат — Владимир Коссович

Научные работы 
Основные научные работы посвящены физиологии растений и агрохимии. Им было подготовлено и опубликовано 85 работ, в числе которых:
 Доказал, что свободный азот усваивается бобовыми растениями только через корни, на которых имеются клубеньковые бактерии (1889—1891).
 Экспериментально установил воздействие корневых выделений на химические соединения почвы.
 Показал растворяющую роль физиологически кислых аммиачных удобрений, вносимых совместно с фосфоритом.
 Установил (в стерильных культурах), что растения могут усваивать катионы аммония без перехода их в анионы азотной кислоты (1896).
 Изучал причины «клевероутомления» почв.
 Изучал известкование почв.
 Провёл первые в России исследования влияния солей, содержащихся в солонцах, на развитие растений.
 Первым в России исследовал круговорот серы и круговорот хлора в природе (1913).
 Развил идеи В. В. Докучаева о почвообразовательном процессе, предложил понятие почвенного выветривания, выдвинул идею о генетически самостоятельных (элювиальных) и генетически подчинённых (иллювиальных) почвах. Эволюцию почв рассматривал в связи с изменением условий почвообразовательного процесса. Развивал минерально-химическое направление почвоведения, не учитывая в полной мере роль растительности в образовании почв. 
 Разработал схему классификации почв по времени генезиса.

Библиография 
 К вопросу об усвоении растениями свободного азота. — СПб.: тип. В. Демакова, 1895. — 83 с., 2 л. ил.: черт.
 Исследование по вопросу, могут ли водоросли усвоять свободный азот. — СПб.: тип. В. Демакова, [1896]. — 30 с. 
 Краткий очерк работ и взглядов П. А. Костычева в области почвоведения и земледелия. — СПб. тип. В. Демакова, [1898]. — 27 с.
 Основы учения о почве. — СПб.: тип. Альтшулера, 1911. — 264 с.
 Краткий курс общего почвоведения. — СПб.: Комис. студентов Спб. имп. лес. ин-та, 1912. — 244 с.
 К вопросу о составе русских и иностранных рыбных туков и других удобрений «морского» происхождения / П. Коссович и Г. Колотов. — СПб.: тип. Альтшулера, 1912. — 16 с. — (Сообщения из Бюро по земледелию и почвоведению Ученого комитета Главного Управления Землеустройства и Земледелия; Сообщ. 10).  
 О круговороте серы и хлора на земном шаре и о значении этого процесса в природе, почве и в культуре с.-х. растений. — СПб.: тип. Альтшулера, 1913. — 86 с. — (Сообщения из Бюро по земледелию и почвоведению Ученого комитета Главного управления землеустройства и земледелия; Сообщ. 12).
 Исследование почв земельных угодий Вологодского молочнохозяйственного института: (Почвы подзолистой зоны): С почв. карт., 3 рис. почв в красках и 14 фотогр. / Гл. аналит. работы исполнены В. Л. Брейтфус, А. А. Красюком [и др.]; П. Коссович и А. Красюк. — СПб., 1914. — 90 с., 4 л. цв. ил., карт. — (Из Бюро по земледелию и почвоведению Ученого комитета Главного управления землеустройства и земледелия; Сообщ. 14). 
 О растворяющей роли корневых выделений и об участии в этом процессе выделяемой ими углекислоты. — М.: типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1914. — 20 с. — (Сообщения из Бюро по земледелию и почвоведению Ученого комитета Главного управления землеустройства и земледелия; Сообщ. 17 [!18]).
 К вопросу о степени растворимости и усвояемости растениями нерастворимой в воде фосфорной кислоты суперфосфатов, приготовленных из Костромских фосфоритов. — Петроград: тип. Альтшулера, 1914. — 37 с. — (Из Бюро по земледелию и почвоведению Ученого комитета Главного управления землеустройства и земледелия; Сообщ. 19).
 Аналитические материалы по исследованию почв. — Петроград: тип. Альтшулера, 1915. — 30 с. — (Из Бюро по земледелию и почвоведению. Ученый комитет Главного управления землеустройства и земледелия. Сообщение; 22).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Биография П. С. Коссовича // Вклад Петра Самсоновича Коссовича в развитие почвоведения / Соч. М. М. Сусленковой. — М.: МГУ
 Коссович Петр Самсонович
 Коссович Петр Самсонович.

Родившиеся в Горках
Почвоведы России
Выпускники физико-математического факультета Московского университета
Выпускники Петровской сельскохозяйственной академии
Преподаватели Лесного института
Действительные статские советники
Директора Лесного института (до 1917 года)